Бонни Ли МакКи (; род. 20 января 1984, Вакавилл, ) — американская певица, автор песен, актриса. В 2011 году названа журналом Rolling Stone «Лучшим Секретным Оружием». МакКи является соавтором восьми синглов номер один, которые были проданы в размере 25 млн копий по всему миру. Она работает с поп-звездой Кэти Перри и в соавторстве написала такие хиты как «California Gurls», «Teenage Dream», «Last Friday Night (T.G.I.F.)», «Part of Me», «Wide Awake», «Roar». Также Бонни является соавтором песни Тайо Круза «Dynamite», которая стала второй самой продаваемой песней британского артиста в цифровую эпоху. На протяжении всей своей карьеры в качестве автора песен Бонни МакКи сотрудничала с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой, Кешей, Кайли Миноуг, Аврил Лавин, Келли Кларксон, Карли Рэй Джепсен, Леоной Льюис, Адамом Ламбертом, Максом Мартином, Доктором Люком, Бенни Бланко, Марком Фостером, Джошем Абрахамом, Грегом Кёрстином, Энн Привен и многими другими.

Жизнь и карьера

Ранняя жизнь 
Бонни МакКи родилась в Вакавилле, штат Калифорния. Она начала петь в 3 года, и стала классически обученной пианисткой в возрасте 7 лет. В 12 лет, после переезда в Сиэтл, штат Вашингтон, она стала членом Seattle Girls Choir Prime Voci и гастролировала по Северной Америке и Европе. С хором она записала два альбома, в том числе Jackson Berkey Meets The Seattle Girls' Choir и Cantate 2000. Некоторое время МакКи находилась в The Bush School, где она провела неделю в студии звукозаписи вместе с её одноклассниками. Несколько песен с сессии стали начальными демо для её первого мини-альбома, в том числе песня «When It All Comes Down».

2004—2005: Trouble 
К 15 годам, МакКи уже писала песни и выступала в окрестностях Сиэтла. Её друг Ник Харкорт, популярный диджей в Лос-Анджелесе и ведущий программы «Morning Becomes Eclectic» на радио KCRW помог ей в записи мини-альбома. Он помог привлечь крупный лейбл, включая в течение нескольких недель на своём радио песню «Somebody». После подписания контракта с Reprise Records в возрасте 16 лет, она переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать работу над своим дебютным альбомом с продюсером Робом Кавалло.

Альбом Trouble был выпущен 28 сентября 2004 года. МакКи исполнила сингл «Somebody» на шоу «Jimmy Kimmel Live!» и песня была показана в фильме «Выиграй свидание с Тедом Гамильтоном!». Видеоклип на песню «Somebody» был снят режиссёром Wayne Isham и был показан на MTV и VH1. Trouble получил положительные отзывы от Blender, Nylon, The Los Angeles Times и Teen People.

2006—2011: Написание песен и актёрская карьера

2012 — настоящее время: Написание песен и второй студийный альбом

Написанные песни

Песни #1 
Синглы, написанные в соавторстве с МакКи, достигшие #1 в чартах Северной Америки и/или Великобритании.
 «California Gurls» — Кэти Перри
 «Teenage Dream» — Кэти Перри
 «Last Friday Night (T.G.I.F.)» — Кэти Перри
 «Part of Me» — Кэти Перри
 «Hold It Against Me» — Бритни Спирс
 «Dynamite» — Taio Cruz
 «How We Do (Party)» — Рита Ора
 «Roar» — Кэти Перри

Награды и номинации

Дискография 
Студийные альбомы
 Trouble (2004)

Примечания 

Исполнители Reprise Records
Поп-вокалисты США